Bodenstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schmidt-Bodenstedt (1904–1981), deutscher Lehrer, NS-Funktionär und Politiker (NSDAP), MdR
 Erwin Bodenstedt (1926–2002), deutscher Kernphysiker
 Friedrich Bodenstedt (1906–1982), deutscher Fabrikant und Numismatiker
 Friedrich von Bodenstedt (1819–1892), deutscher Schriftsteller
 Hans Bodenstedt (1887–1958), deutscher Rundfunkpionier 
 Ludwig Spannuth-Bodenstedt (1880–1930), deutscher Intendant und Bühnenautor

Bodenstedt ist der Name folgender geografischer Orte:
 Bodenstedt (Vechelde), ein Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Vechelde

Bodenstedt steht weiterhin für:
 Zeiträume Bodenstedt, Museum in Vechelde, Landkreis Peine in Niedersachsen
 Bodenstedter Berg, künstliche Erhebung im Landkreis Peine in Niedersachsen, siehe Seilbahnberg

Siehe auch
 Bodenstadt
 Böddenstedt